Thérèse de Jésus est un nom en religion porté par :

 Thérèse de Jésus ou Thérèse d'Avila (1515-1582), religieuse carmélite espagnole, réformatrice des carmélites, fondatrice de l'ordre des carmes déchaux, canonisée en 1622 et déclarée docteur de l'église en 1970.
 Thérèse de Jésus ou Thérèse  Jornet e Ibars (1843-1897), religieuse espagnole fondatrice des Petites Sœurs des personnes âgées abandonnées, canonisée en 1974.
 Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face ou Thérèse de Lisieux (1873-1897), religieuse carmélite française, canonisée en 1925 et déclarée docteur de l'Église en 1997.
 Thérèse de Jésus ou Thérèse des Andes (1900-1920), religieuse carmélite chilienne, entrée au carmel de Los Andes en 1919, canonisée en 1993.

Nom en religion
Religieux catholique